Gustav Theodor Fechner (1801-1887) – psicologo e statistico tedesco
 Herbert Fechner (1913-1998) – politico tedesco
 Fechner – cratere lunare, intitolato a Gustav Theodor Fechner
 11041 Fechner – asteroide della fascia principale, intitolato a Gustav Theodor Fechner